Authal steht für:

 Authal (Gemeinde Pölstal), Ortslage von Bretstein, Pölstal, Bezirk Murtal, Steiermark
 Schloss Authal, in Zeltweg, Steiermark

Siehe auch: 
 Autal